Sampler [] (von engl. sample [], „Auswahl“, „Muster“, „Abtastung“) steht für:

 eine Zusammenstellung von Musiktiteln, siehe Kompilation (Musik)
 Sampler (Klangerzeuger), einen elektronischen Klangerzeuger
 SAMPLE-Schema ein Akronym-Schema in der Notfallmedizin
 High-Volume-Sampler und Low-Volume-Sampler, Messgeräte zur Erfassung von Schwebstaub und anderen Luftverunreinigungen

Siehe auch:
 Sampling (Begriffsklärung)
 Der Sampler II
 Der Sampler 3
 Sampler 4
 Sampler 5